Buford může být:

 sídla v USA
 Buford (Arkansas)
 Buford (Colorado)
 Buford (Georgie)
 Buford (Kentucky)
 Buford (Severní Dakota)
 Buford (Ohio)
 Buford (Jižní Karolína)
 Buford (Texas)
 Buford (Virginie)
 Buford (Wyoming)

 příjmení
 Don Buford (* 1937) – americký baseballista
 Bill Buford (* 1954) – americký spisovatel a novinář